Ни́на Рэ́йчел Шапи́ро Го́рдон (; 14 ноября 1967, Чикаго, Иллинойс, США) — американская певица, автор песен, композитор.

Биография 
Нина Рэйчел Шапиро Гордон родилась 14 ноября 1967 года в Чикаго (штат Иллинойс, США). У Нины есть старший брат — музыкант  (род.1965).

Карьера 
Нина начала свою музыкальную карьеру в 1993 году, став участницей музыкальной рок-группы Veruca Salt, которую покинула в 1998 году и с которой вновь воссоединилась в 2013 году. После временного ухода из Veruca Salt Нина Гордон занималась сольной карьерой.

В 1998 году Нина дебютировала в кино, сыграв роль в фильме «Полностью обескуражен».

Личная жизнь 
Нина состоит в фактическом браке с музыкантом  (род.1969). У пары есть двое детей — дочь Айви Найтингейл Руссо (род.21.11.2006) и сын.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Латинской школы Чикаго
Выпускники Университета Тафтса